Макол има више значења:
 Макол (Јужна Каролина)
 Макол (Ајдахо)